Het FIM wereldkampioenschap Supersport 2019 is het 21e seizoen van dit kampioenschap. De eerste wedstrijd wordt op 24 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd vindt plaats op 26 oktober op het Losail International Circuit in Qatar.

Kalender

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Fabrikanten

Externe link 
 Officiële website WK Supersport

Motorsport in 2019
Wereldkampioenschap Supersport